Winnefeld ist der Familienname von 

 August Winnefeld (1877–1947), deutscher Politiker der Deutschen Volkspartei
 Hermann Winnefeld (1862–1918), deutscher Klassischer Archäologe
 James A. Winnefeld jr. (* 24. April 1956), US-amerikanischer Admiral (U.S. Navy)

Winnefeld ist der Name folgender Siedlungen:
 Winnefeld (Solling), Kleinsiedlung mit ehemaligem Forstamt im gemeindefreien Gebiet Solling
 Wüstung Winnefeld, Ortswüstung im gemeindefreien Gebiet Solling